

Sigle 
  Wireless Sensor Network – un particolare tipo di Wireless Network
  World Sports Network – società che gestisce WSN.com, sito Web dedicato allo sport (soprattutto calcio), con contenuti in tre lingue
  Wyrth Syntax Notation – una metasintassi, cioè una modalità formale di descrivere linguaggi formali

Codici 
 WSN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di South Naknek (Alaska, USA)